Sidorowitschi ist ein Ortsname in Russland, Belarus und der Ukraine.

Russland:
 Sidorowitschi (Smolensk, Krasny)
 Sidorowitschi (Smolensk, Ugra)

Weißrussland:
 Sidorowitschi (Homelskaja Woblasz)
 Sidorowitschi (Mahiljouskaja Woblasz)
 Sidorowitschi (Minskaja Woblasz)

Ukraine:
 Sydorowytschi, Dorf in der Oblast Kiew